A bacon angol szó, magyarul szalonna, a sertés oldalszalonnából készülő pácolt, sült, füstölt húsos szalonna.
 Bacon, angol családnév
 Francis Bacon (filozófus)
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Bacon, település Indiana államban
Bacon, település Missouri államban
Bacon, település Ohio államban
Bacon, település Washington államban
 Románia
Kisbacon, falu Romániában Kovászna megyében (románul Bățanii Mici)
Nagybacon, falu Romániában Kovászna megyében (románul Bățanii Mari)
egyéb
2940 Bacon, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida